Arbeiterstandbild bezeichnet

 Arbeiterstandbild (Landshut), Standbild und Wahrzeichen der Stadt Landshut
 Arbeiterstandbild (Hannover), 1941 vor der Hanomag in Hannover aufgestellte Kolossalstatue